Aleksandr Tkaczow (1957-), radziecki gimnastyk
 Boris Tkaczow (1896-1972), rosyjski wojskowy
 Ferdynand Tkaczow (1902-1936), polski działacz ruchu ludowego, poseł
 Jan Tkaczow (1893-1938), polski oficer
 Józef Tkaczow (1900-1972), polski lekarz, oficer
 Siergiej Tkaczow (1898-), rosyjski piłkarz
 Stanisław Tkaczow (1913-1969), polski agronom, polityk
 Wiaczesław Tkaczow (1885-1965), rosyjski generał
 Władisław Tkaczow (1973-), francuski szachista pochodzenia rosyjskiego